Mistrzostwa Kolumbii w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w dniach 14–16 maja w Cali.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

2010 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Kolumbii
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce